

Patronyme 

 Alberto Angelini (né en 1974), joueur et entraîneur de water-polo italien ;
 Antoine Angelini, homme politique français ;
 Aurelio Angelini (né en 1953), sociologue et politologue italien ;
 Baldasere Angelini (1714-1762), compositeur de musique classique baroque italien ;
 Bruno Angelini (né en 1965), pianiste de jazz français ;
 Costanzo Angelini (1760-1853), peintre italien, maître de Michele de Napoli et Filippo Palizzi ;
 Elio Angelini (1926-?), joueur de football italien ;
 Fiorenzo Angelini (1916-2014), cardinal italien de la Curie romaine ;
 Giovanni Angelini, maire par intérim de Rome de mars à  ;
 Giovanni Andrea Angelini Bontempi (1624-1705), compositeur et chanteur italien ;
 Jean-Christophe Angelini, secrétaire national du Parti de la nation corse (Partitu di a Nazione Corsa, membre de Unione Naziunale) et président du groupe Femu a Corsica à l’Assemblée de Corse ;
 Jean-Victor Angelini (né en 1943), écrivain sous le pseudonyme Jean Angebert et, avec Michel Bertrand, sous le pseudonyme collectif Jean-Michel Angebert ;
 Scipione Angelini (1661-1729), peintre italien baroque ;
 Simone Angelini (né en 1980), auteur de bande dessinée italien ;
  (1806-1878), sculpteur italien.

Autres 
 Stade Guido-Angelini, stade de la ville de Chieti dans les Abruzzes, Italie
 Tour Angelini, gratte-ciel de la ville de Maracaibo au Venezuela
 Angelini (insecte), une tribu de mantes de la sous-famille des Angelinae
 Angelini, entreprise pharmaceutique italienne